Shaughnessy är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Shaughnessy (född 1955), engelsk skådespelare
 Conor Shaughnessy (född 1996), irländsk fotbollsspelare
 Meghann Shaughnessy (född 1979), amerikansk tennisspelare
 Thomas Shaughnessy, 1:e baron Shaughnessy (1853–1923), kanadensisk järnvägsmagnat